Барселонне́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південний схід від Парижа, 160 км на північний схід від Марселя, 50 км на північний схід від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1368 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2667,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Барселоннетт на сайті французького Національного інституту географії
 Барселоннетт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Барселоннетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу
Населені пункти, засновані 1231
1231 у Європі